Balango puede referirse a:

 El nombre común de la planta Avena fatua.
 El nombre común de la planta Lolium temulentum.